Avaglio – frazione di Lauco in provincia di Udine
 Avaglio – frazione di Marliana in provincia di Pistoia